Halfway Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Halfway Island (Torres Strait)
 Halfway Island (Great Barrier Reef), auch Halfway Islet genannt

in Antarktika:
 Halfway Island (Antarktika)